Каракал:

 Каракал — животное семейства кошачьих.
 Каракал — город в Румынии.
  — румынский футбольный клуб из одноимённого города, ранее представлявший город Крайова и называвшийся «Электропутере». Распущен в 2013 году.
 Каракал — пистолет производства ОАЭ.
 «Каракал» — самоходный противотанковый ракетный комплекс белорусского производства.
 Каракал — афонский монастырь.

См. также 
 Каракалы
 Каракалла
 Каракаль
 Eurocopter EC725 Caracal

Примечания